Le Championnat de Syrie de football est une compétition placée sous l'égide de la Fédération de Syrie de football qui a été créée en 1966.

Histoire

Palmarès

Références et liens

Références

Lien 
  Palmarès du championnat de Syrie sur le site RSSSF.com

Football Syrie
Syrie